Diospyros granulata är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Pieter Willem Korthals och Bakh. Diospyros granulata ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
granulata